

Cinema 
Birdy - Le ali della libertà (Birdy) – film del 1984 diretto da Alan Parker

Fumetto 
Birdy the Mighty – manga

Musica 
 Birdy – cantante inglese
 Birdy – album di Peter Gabriel del 1985, colonna sonora di Birdy - Le ali della libertà
 Birdy – album di Birdy del 2011

Pagine correlate 
 Birdie